El término Tizi Uzu puede referirse a:

Topónimos

Argelia 
 Tizi Uzu, comuna en Argelia.
 Distrito de Tizi Uzu, distrito en Argelia.
 Provincia de Tizi Uzu, provincia en Argelia.
 Municipios de la provincia de Tizi Uzu, municipios en Argelia.
 Distritos de la provincia de Tizi Uzu, distritos en Argelia.
 Centro hospitalario universitario de Tizi Uzu, centro hospitalario en Argelia.
 Sanatorio de Tizi Uzu, sanatorio en Argelia.
 Autopista que penetra en Tizi Uzu, autopista en Argelia.

Apellido 
 Kaci Tizi Ouzou, comediante en Argelia.

Referencias